Пруски се може одности на:
 Пруси, балтички народ.
 Пруски језик, балтички језик.
 Пруска (област), првобитно било подручје насељено од балтичког племена Пруса.
 Пруска, историјска држава.